Nicolas Régnier, peintre français du  ;
 Nicolas Régnier, haut fonctionnaire et homme politique français du .